Le mot zizanie a plusieurs sens :
 la zizanie, genre de graminées
 en tant que synonyme de « discorde » utilisé comme titre :
 La Zizanie, album de la bande dessinée Astérix (1970).
 La Zizanie, film de Claude Zidi  avec Louis de Funès et Annie Girardot (1978).
 Zizanie, série de sketches du groupe Rock et Belles Oreilles dans sa saison télé 1986-87
 Zizanie, jeu télévisé québécois.
 La Zizanie, album de Zazie sorti en 2001.